La Temporada 1898 de la Liga Nacional fue la vigésimo tercera temporada de la Liga Nacional.

Los Boston Beaneaters lograron su octavo campeonato en la liga.

Estadísticas

Véase también 
 Liga Nacional
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1898
Estados Unidos en 1898
Deporte en 1898